Іван Лендл був чемпіоном попереднього року, але цього разу його переміг у фіналі Матс Віландер з рахунком 3–6, 6–4, 6–2, 6–2. Для Віландера це була друга перемога на відкритому чемпіонаті Франції.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1985 О Френч Open Men's Singles draw 

1985 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу